Die Korea Open 2019 im Badminton fanden vom 24. bis zum 29. September 2019 in Incheon statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Champion)
 Chou Tien-chen (Finale)
 Shi Yuqi (zurückgezogen)
 Jonatan Christie (Viertelfinale)
 Anders Antonsen (2. Runde)
 Chen Long (1. Runde)
 Viktor Axelsen (2. Runde)
 Anthony Ginting (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (1. Runde)
 Chen Yufei (Viertelfinale)
 Tai Tzu-ying (Halbfinale)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 P. V. Sindhu (1. Runde)
 Ratchanok Intanon (Finale)
 He Bingjiao (Champion)
 Saina Nehwal (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (zurückgezogen)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Finale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (2. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Champions)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (1. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (2. Runde)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (2. Runde)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Finale)
 Du Yue / Li Yinhui (Viertelfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Finale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (1. Runde)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Viertelfinale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badmintonwettbewerb in Incheon
Badminton 2019